Ylodes är ett släkte av nattsländor. Ylodes ingår i familjen långhornssländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långhornssländor
Ylodes